SKIV2L () – білок, який кодується однойменним геном, розташованим у людей на короткому плечі 6-ї хромосоми. Довжина поліпептидного ланцюга білка становить 1 246 амінокислот, а молекулярна маса — 137 755.

Кодований геном білок за функціями належить до гідролаз, геліказ, фосфопротеїнів. 
Білок має сайт для зв'язування з АТФ, нуклеотидами, РНК. 
Локалізований у цитоплазмі, ядрі.

Література

Примітки

Див. також 
 Хромосома 6

Некатегоризовані білки